|}
|}
De Europese Autosnelweg (Bulgaars: Автомагистрала „Европа“, Avtomagistrala "Evropa") is een geplande autosnelweg in Bulgarije. Als de weg voltooid is, zal hij van de Servische grens naar de geplande Noordelijke randweg van Sofia lopen. Doordat ook in Servië aan een stuk snelweg tussen vanaf de grensplaats Dimitrovgrad naar Niš wordt gewerkt zullen de snelwegen daarmee volledig aansluiten op het Europese autosnelwegen netwerk.

Het was de bedoeling dat de nieuwe weg in 2015 zou worden opgeleverd. Doordat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de aanleg wordt er op dit moment nog niet aan het eerste traject van 32 km gewerkt. Ondertussen is wel duidelijk dat de overheden van Bulgarije en Servië de autosnelweg tussen Sofia en Niš uiterlijk in december 2016 willen opleveren.

Naamswijziging 
In 2018 werd besloten zowel de naam als het wegnummer van de snelweg aan te passen. Zo staat de snelweg nu bekend als de "Europese Autosnelweg" met het bijbehorende wegnummer "A7". Voorheen stond het juist bekend onder de naam "Autosnelweg Kalotina", vernoemd naar het gelijknamige dorp nabij de grensovergang met Servië. Het voormalige wegnummer was overigens "A6".

Autosnelweg in Bulgarije